Die Liste der Flughäfen in Botswana zeigt die Flughäfen und Flugplätze des afrikanischen Staates Botswana.

Weblinks 

 Airports in Botswana auf World Aero Data
 Flughäfen in Botswana im Aviation Safety Network

Einzelnachweise 

Botswana
!Liste